Анси́бл (, также транслитерируется как анзи́бль) — вымышленное устройство, упоминаемое в произведениях американской писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин.

Ансибл представляет собой аппарат мгновенной связи между объектами, находящимися на астрономических расстояниях друг от друга.

Жизнь гениального учёного, создавшего теорию, позволившую построить ансибл, описана в романе «Обделённые».

Использование ансибла является важным сюжетным моментом в романах «Планета Роканнона» и «Слово для леса и мира одно». Все корабли IVстолетия по календарю Союза всех планет, в том числе беспилотные сверхсветовые корабли-бомбардировщики, оборудованы ансиблами. Передача сообщения возможна в специально установленную точку, настраиваемую на шкале в системе галактических координат. В дальнейших произведениях, в частности, «Левая рука Тьмы», писательница продолжает использовать этот аппарат.

Также этот аппарат упоминался в научно-фантастических романах Орсона Скотта Карда. В частности, в романе «Игра Эндера» главный герой, Эндрю (Эндер) Виггин, отдавал команды космическому флоту с помощью ансибла.

Влияние 
 Ansible — англоязычный фэнзин по творчеству Ле Гуин.
 Ansible (программа) — система управления конфигурациями и удалённого выполнения операций с открытым исходным кодом.

См. также 
 Квантовая телепортация

Литература 
 Bernardo, Susan M.; Murphy, Graham J. (2006). Ursula K. Le Guin: A Critical Companion (1st ed.). Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-33225-8.
 Bloom, Harold, ed. (1986). Ursula K. Le Guin (1st ed.). New York, NY: Chelsea House. ISBN 0-87754-659-2.

Ссылки 
 World Wide Words: Ansible.
 Jesse Sheidlower, Science Fiction Citations: ansible n.. Last modified 6 July 2008.

Вымышленные технические средства
Урсула Ле Гуин